Села:
 Буща — Рівненська область, Дубенський район
 Буща — Рівненська область, Рівненський район